296819 Artesian – asteroide
Artesian – cittadina del Dakota del Sud
Artesian Solutions – azienda di software
The Artesian Hotel – noto hotel di Sulphur (Oklahoma)

Pagine correlate 
Artesiano